Чемпионат СССР по гандболу 1977 — 16-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 1 ноября 1976 года, последние матчи состоялись 15 мая 1976 года.

Превью 
16-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин 1977 г. примечателен возвратом к схеме с финальным турниром за 1-6 места. Вначале 12 команд играли между собой в 2 круга, затем лучшая 6-ка провела двухкруговой турнир за медали. После семилетнего перерыва в высшую лигу вернулся клуб из Каунаса, теперь уже под наименованием Гранитас. Ну и ещё больше, девять лет ждали свою команду в высшей лиге ленинградцы. Бывший Большевик теперь выступал под названием Нева.

Участники

Высшая лига 
 1-й круг 1-й тур 01-06.11.1976 Ленинград, Глазов
 1-й круг 2-й тур 23-29.12.1976 Каунас
 2-й круг 3-й тур 13-18.02.1977 Львов, Алитус
 2-й круг 4-й тур 27.02.-06.03.1977 Минск

Финальный турнир за 1-6 места 
 3-й круг 28.04-03.05.1977 Запорожье
 4-й круг 10-15.05.1977 Тбилиси

3/4 чемпионата лидировал МАИ. Но в последнем круге ЦСКА обошел и взял 3-й титул. Упорную борьбу за бронзу выиграли тбилисцы. Хорошее выступление новичка лиги - Гранитаса из Каунаса. Вылет Университета из Краснодара и ленинградской Невы

Чемпионаты СССР по гандболу